Sacred Love () — седьмой студийный альбом британского рок-музыканта Стинга, был издан 29 сентября 2003 года. Во время записи альбома, музыкант экспериментировал со звуком, так были приглашены: хип-хоп вокалистка Мэри Джей Блайдж, исполнитель фламенко Висенте Амиго и ситаристка Анушка Шанкар.

Стинг адаптировал заглавное четверостишие поэмы «Прорицания невинности» Уильяма Блейка для первых четырёх строчек песни «Send Your Love».

Дуэт с певицей Мэри Джей Блайдж «Whenever I Say Your Name», был удостоен «Грэмми» в номинации «Лучшее совместное вокальное поп-исполнение» на 46-й церемонии музыкальной премии.

Список композиций 
Все композиции написаны Стингом.
 «Inside» — 4:46
 «Send Your Love» (совместно с Висенте Амиго) — 4:38
 «Whenever I Say Your Name» (совместно с Мэри Джей Блайдж) — 5:25
 «Dead Man’s Rope» — 5:43
 «Never Coming Home» — 4:58
 «Stolen Car (Take Me Dancing)» — 3:56
 «Forget About the Future» — 5:12
 «This War» — 5:29
 «The Book of My Life» (совместно с Анушкой Шанкар) — 6:15
 «Sacred Love» — 5:43

Участники записи 
 Стинг — вокал, гитара, клавишные
 Марк Элдридж — клавишные, программирование
 Доминик Миллер — гитара
 Марк Эган — бас-гитара
 Джейсон Ребелло — фортепиано, Rhodes
 Ману Катче — ударные
 Винни Колаюта — ударные
 Кит Кэрлок — ударные
 Мэри Джей Блайдж — ведущий вокал на «Whenever I Say Your Name»
 Винсенте Амиго — гитара-фламенко на «Send Your Love»
 Анушка Шанкар — ситар на «The Book of My Life»
 Рани Криджа — перкуссия
 Джефф Янг — орган Хаммонда
 Крис Ботти — труба
 Кларк Гейтон — тромбон
 Кристиан Макбрайд — контрабас
 Дэйв Хартли — аранжировки фортепиано и хора
 Джой Роуз — бэк-вокал
 Донна Гердайр — бэк-вокал
 Катрис Барнс — бэк-вокал
 Ада Дайер — бэк-вокал
 Ареф Дурвеш — табла
 Жаклин Томас — виолончель
 Левон Минассян — дудук
 Валери Денис — кастаньеты
 Бахиджа Рапл — этнический вокал
 Choeur de Radio France (Associate Chorus Master Philip White) — вокал
 Родольф Плиссон — дополнительный звукоинженер
 Дмитрий Куртц — дополнительный звукоинженер

Хит-парад

Примечания

Ссылки 
 
 Sacred Love на сайте Sting.com
 Sacred Love на сайте Stingoop.com
 
 
 

Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы A&M Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Стинга